David Richards (1952-) – copilota di rally e dirigente sportivo britannico
 David Richards (1954-) – rugbista a 15 gallese
 David Richards – produttore discografico
 David Richards – regista cinematografico
 David Richards – generale britannico